Lista meczów reprezentacji Kazachstanu w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Kazachstanu. Do 2001 roku należała ona do AFC, od 2002 roku jest członkiem UEFA. Pierwszymi eliminacjami ze strefy UEFA w jakich Kazachstan wziął udział były eliminacje do Mundialu 2006 w Niemczech.

Przypisy

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Kazachstanu w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Kazachstanu w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Kazachstanu w piłce nożnej